

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Richfield – CDP della Contea di Tehama, California
 Richfield – città della Contea di Stanly, Carolina del Nord
 Richfield – città della Contea di Lincoln, Idaho
 Richfield – città della Contea di Morton, Kansas
 Richfield – township della Contea di Genesee, Michigan
 Richfield – township della Contea di Roscommon, Michigan
 Richfield – città della Contea di Hennepin, Minnesota
 Richfield – CDP della Contea di Sarpy, Nebraska
 Richfield – città della Contea di Otsego, New York
 Richfield – township della Contea di Summit, Ohio
 Richfield – CDP diviso tra la contea di Juniata e la contea di Snyder, Pennsylvania
 Richfield – città della Contea di Sevier, Utah
 Richfield – città della Contea di Adams, Wisconsin
 Richfield – città della Contea di Washington, Wisconsin
 Richfield – città della Contea di Wood, Wisconsin